Andrea Agnelli – biznesmen, syn Umberto
 Edoardo Agnelli – jeden z właścicieli Fiata, syn Giovanniego
 Giovanni Agnelli – założyciel Fiata
 Gianni Agnelli – dyrektor Fiata, syn Edoardo
 Susanna Agnelli – minister spraw zagranicznych Włoch, córka Edoardo
 Umberto Agnelli – dyrektor Fiata, włoski polityk, syn Edoardo